Las siglas BSC pueden referirse a:
 Cuadro de mando integral (Balanced Score Card);
 Barcelona Sporting Club, club de fútbol ecuatoriano.
 Barcelona Supercomputing Center, organismo transformado en el Centro Nacional de Supercomputación;
 Bachelor of Science, título de grado.
 Balanced Scorecard 
 Banco Santa Cruz 

Siglas